A Proliga de 2005/2006 foi a 3ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 16 equipas. A Sociedade Recreativa Lealdade Sampaense conquistou o seu 3º Título.

Clasificação Fase Regular 

Sporting Clube de Braga tem duas faltas de comparência

Calendário

Play-Off Descida
1a Eliminatória:

SC Braga – Illiabum Clube, 54-114, Illiabum Clube – SC Braga, 76-45 (SC Braga – Illiabum, 0-2)	

Basket Almada Clube – VP Aguiar, 72-75 – VP Aguiar - Basket Almada Clube, 64-71 e 63-65 (BAC - VP Aguiar 2-1)	

Académica – Atlético CP, 84-82, Atlético CP – Académica, 97-90 e 74-69 (Académica - Atlético CP 1-2)

Esc. Diogo Cão – Galitos Weber, 82-84, Galitos Weber – Esc. Diogo Cão, 80-82 e 73-71 (Esc. Diogo Cão – Galitos Weber 1-2)

2a Eliminatória:

SC Braga – VP Aguiar, 61-99, VP Aguiar – SC Braga, 90-62 (SC Braga – VP Aguiar 0-2)

Académica – Esc. Diogo Cão, 78-49, Esc. Diogo Cão – Académica, 90-62 (Académica – Esc. Diogo Cão 1-1)

Apuramento de Campeão

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=797

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=797&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=797&layout=resultados

http://www.eurobasket.com/Portugal/basketball-Proliga_2005-2006.asp

http://sampaensebasket.pt/index.php/palmares/

http://www.esgueirabasket.com/news/610-regresso.html